Küthérai Philoxenosz, ókori görög dithüramboszköltő
 Leukaszi Philoxenosz, legendás hírű ókori görög nagyevő
 Eretriai Philoxenosz, ókori görög festő
 Philoxenosz, ókori görög grammatikus
 Mabbugi Philoxenosz (†523) szír keresztény püspök